Pulmão - em inglês, lung
Ou ainda:
Silviu Lung - ex-futebolista romeno
Lungs - álbum de Florence and the Machine

Desambiguação